Флаг Абзели́ловского района является официальным символом муниципального образования Абзелиловский район Республики Башкортостан Российской Федерации и служит знаком единства его населения.

Флаг утверждён 12 июля 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2945.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос: верхней зелёного цвета шириной 4/5 ширины полотнища и нижней белого цвета; в центре зелёной полосы идущий к древку конь белого цвета с глазами, гривой, хвостом и копытами жёлтого цвета».

Данный проект флага был утверждён Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации, но решением Совета муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан от 12 июля 2006 года № 100 «О флаге муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан» было утверждено описание другого проекта флага:

«Прямоугольное полотно с отношением ширины к длине 2:3 с двумя горизонтальными полосами. В центре верхнего зелёного поля, занимающего 4/5 полотна, изображение фигуры герба муниципального района Абзелиловский район: белого коня с поднятым правым передним копытом с жёлтой гривой, хвостом и копытами.

Нижняя 1/5 часть полотна лазоревая (голубая)».

Обоснование символики 
Флаг, составленный на основе герба, языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Основная фигура флага — серебряный конь — выносливое и благородное животное, издревле почитаемое башкирским народом и символизирующее собой верность, терпение и мудрость.

Легенда «Абзелил» гласит, что когда-то кони обитали на дне озера. Как-то хозяин озера поспорил с молодым джигитом по имени Абзелил, кто быстрее с конём пробежит вокруг озера. Хозяин озера побежал, взвалив коня на плечи, а смекалистый джигит сел на своего коня верхом и, легко обогнув озеро, выиграл спор. Хозяин озера признал своё поражение и отдал Абзелилу коня в награду за его находчивость, силу и ловкость.

Чудесного аргамака описывают так: «Не конь, а сокровище: копыта точёные, грива золочёная, грудь орлиная, спина щучья, уши торчком, глаза с медным отливом, скулы узкие, подбородок острый. Красавец из красавцев — белый Тулпар!». И с того момента, гласит легенда, повелось: на абзелиловской земле разводят самых резвых, самых лучших скакунов, а абзелиловские джигиты отличаются своей смекалкой и храбростью, их слава гремит во всех близких и дальних краях.

Абзелиловский район — это край высоких хребтов Уральских гор: Ирендыка и Крыктытау, что отражено на флаге широкой зелёной полосой. Зелёный цвет также означает, что большая часть территории района занята лесами. По наличию ценных пород деревьев, в том числе лиственницы, а также реликтовых растений, занесённых в Красную книгу Республики Башкортостан, район занимает в республике первое место.

Предгорная степная зона изобилует реками и озёрами, многие из которых являются уникальными памятниками природы. Среди них особое место занимает озеро Яктыкуль, изображённое на флаге серебряной полосой.

Белый цвет (серебро) — это цвет небосвода и воды, символ надежды, духовности, нравственности и открытости.

Зелёный цвет символизирует изобилие, плодородие, радость, свободу, покой и мир.

Жёлтый цвет (золото) символизирует процветание, самостоятельность и богатство края.

Примечания 

Флаги с изображением лошади